Скаржинецька сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Скаржинецька сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район